Чайлд — фамилия. Известные носители:

 Чайлд, Вир Гордон (1892—1957) — британско-австралийский историк-марксист, один из ведущих археологов XX века.
 Чайлд, Джулия (1912—2004) — американский шеф-повар французской кухни, ведущая на американском телевидении.
 Чайлд, Лидия Мария (1802—1880) — видный представитель американского аболиционизма, активист движения за защиту прав женщин, борец за права индейцев, писатель и журналист.
 Чайлд, Линкольн (род. 1957) — американский писатель, редактор.
 Чайлд, Пол (род. 1952) — английский и американский футболист.
 Чайлд, Роберт (1613—1654) — английский врач, агроном и алхимик. 
 Чайлд, Фрэнсис Джеймс (1825-1896) —— американский учёный-фольклорист, собиратель английских и шотландских народных баллад.
 Чайлд, Чарлз Мэнинг (1869—1954) — американский биолог, член Национальной АН США (1933—54).
 Чайлд, Эйлид (род. 1987) — британская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 400 метров с барьерами.

См. также 
 Ли Чайлд (настоящие имя и фамилия Джим Грант; род. 1954) — английский писатель.
 Баллады Чайлда